The LK — экспериментальная инди группа из Мальмё, Швеция. LK — это сокращение от Lovekevins, названия группы до выхода в 2008 году в США альбома Vs. the Snow, и сокращение от их первого названия группы, The Love of Kevin, Colour, Chaos and the Sound of K.

Группа представляет собой дуэт Ола Линдефельта — саунд-художник и Фредрика Халтина — автор песен. Оба выступают сольно, а также ведут микролейбл под названием POL. Они играют мелодичный, электронный инди-рок, построенный из маловероятных инструментальных дублей, шума и кусков акустического звука. Они были упомянуты в Spin, Stereogum, Pitchfork Media и в других странах, а также гастролировали в Швеции, Норвегии, Германии, Англии и Соединенных Штатах.

Их альбом Vs. the Snow был выпущен в 2007 году, а в США — 4 марта 2008 года.

Дискография

Альбомы 
 Vs. the Snow (2007)  Songs I Wish I Had Written / The Kora Records

Мини-альбомы 
 Max Léon (2005) Songs I Wish I Had Written
 Blame the English (2005) Songs I Wish I Had Written
 Private Life of a Cat (2006) Songs I Wish I Had Written

Примечания 

Инди-рок-группы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году